Cieki w Polsce
 Rów Kacapski – rów, dopływ Bukowej
 Rów Kacapski – rów, dopływ Biebrzy

Przypisy